32532 Thereus – asteroide centauro
 Thereus – genere di farfalle 
 Classe Thereus – classe di navi di Astronavi di Star Trek
 Thereus – uno dei Centauri della mitologia greca